Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Shanghai Rolex Masters 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. Oktober 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Shanghai